

Бродв'ю — місто, штат Монтана
 Бродв'ю — селище, штат Іллінойс